Jakab Tamás (1962) színész
 Jakab Tamás (?) a bonyhádi Petőfi Sándor Gimnázium Ericsson-díjas matematikatanára